Akobo bezeichnet:
 Akobo (Fluss), einen Fluss in Äthiopien und im Südsudan
 Akobo (Südsudan), einen Ort im Südsudan
 Akobo (Woreda), einen Verwaltungsbezirk in Äthiopien.